Загарбник — той, хто здійснює захоплення, насильно оволодіває чим-небудь; завойовник.

 Кіно і телебачення
 Загарбник (фільм, 1936) () — американська комедія.
 Загарбник (фільм, 1997) () — американський фантастичний фільм.
 Загарбник (фільм, 2011) () — бельгійський драматичний фільм.
 
 Література
 Загарбник (роман, 1994) (Invader) — фантастичний роман для юнацтва Вільяма Ву, 6-й в серії «Isaac Asimov's Robots in Time».
 Загарбник (роман, 2012) (Invader) — фантастичний роман Керолайн Чері, 13-й в серії «Іноземець».

 Інше
 Загарбник (Space Invader або Invader) — французький вуличний художник.

Див. також 
 Російська інтервенція в Україну 2014
 Радянсько-українська війна
 Завоювання Сибіру
 Завоювання Америки

Примітки